Нападение на 13-й участок (фильм, 1976) — фильм 1976 года режиссёра Джона Карпентера.
 Нападение на 13-й участок (фильм, 2005) — ремейк фильма 1976 года.